Lista przedstawia wszystkich skoczków narciarskich, którzy co najmniej jeden raz stanęli na podium w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich, począwszy od sezonu 1979/1980. Sezon ten był pierwszym zorganizowanym w formie Pucharu Świata.

Lista skoczków według liczby podium 
Stan na 19 marca 2023, po zawodach indywidualnych Pucharu Świata w Vikersund.

Lista krajów według miejsc na podium ich zawodników 
Stan na 11 marca 2023, po zawodach indywidualnych Pucharu Świata w Oslo.

Zobacz też 
 Puchar Świata w skokach narciarskich
 Lista podiów reprezentacji Polski w Pucharze Świata w skokach narciarskich
 Lista skoczków narciarskich ze zwycięstwem w Pucharze Świata
 Zwycięzcy konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich
 Skoki narciarskie
 Międzynarodowa Federacja Narciarska

Uwagi

Bibliografia 
 Tabela na oficjalnej stronie FIS
 

Puchar Świata w skokach narciarskich
Strony przeglądowe – sport